Mendham (New Jersey)
 Mendham (Suffolk)
 Mendham (Saskatchewan)